Bojana Bobusic e Alenka Hubacek erano le detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

Bobusic ha fatto coppia con Monique Adamczak e Hubacek con Daniella Dominikovic, si sono incontrati in semifinale, con la vittoria della coppia formata da Bobusic e Adamczak.

Bojana Bobusic con Monique Adamczak hanno perso in finale per walkover.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Nyrstar Port Pirie Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Isabella Holland e Sally Peers che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Bojana Bobusic per walkover.

Teste di serie

 Arina Rodionova /  Olivia Rogowska (primo turno)
 Melanie South /  Emily Webley-Smith (semifinali)

 Isabella Holland /  Sally Peers (campionesse) 
 Daniella Dominikovic /  Alenka Hubacek (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Nyrstar Port Pirie Tennis International 2011